Bordo ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Bordo (1920–2001), US-amerikanischer Gerätturner
 Michael Bordo (* 1942), kanadisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftlers

Ortsnamen:
 Bordo (Piemont) Dorf innerhalb der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola

Sonstiges:
 Bordo (Rebsorte) Rebsorte